Zondek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Zondek (1891–1966), deutscher Gynäkologe
 Hermann Zondek (1887–1979), deutscher Internist
 Samuel Zondek (1894–1970), deutscher Internist und Pharmakologe